Lumpazivagabundus bzw. Lumpacivagabundus bezeichnet:

 Der böse Geist Lumpacivagabundus, Theaterstück (1833) von Johann Nestroy
 Lumpacivagabundus (1919), Stummfilm von Luise und Jakob Fleck
 Der böse Geist Lumpaci Vagabundus, Stummfilm aus dem Jahr 1922 von Carl Wilhelm
 Lumpacivagabundus (1936), Verfilmung von Géza von Bolváry
 Lumpazivagabundus (1956), Verfilmung von Franz Antel
 Lumpazivagabundus (1962), Fernsehfilm von Erich Neuberg und Leopold Lindtberg
 Lumpazivagabundus (1965), Verfilmung von Edwin Zbonek
 Lumpazivagabundus (2000), Fernsehfilm von Emmy Werner